Шестиугольная антипризма — это 4-я в бесконечном множестве антипризм, образованная чётным числом треугольных сторон между двумя шестиугольными сторонами.

Если все грани правильные, многогранник является полуправильным.

Связанные многогранники
Шестиугольные грани могут быть заменены копланарными треугольниками (находящимися в одной плоскости), что приведёт к невыпуклому многограннику  с 24 правильными треугольниками.

Ссылки 
 
 Hexagonal Antiprism: Interactive Polyhedron model
 Virtual Reality Polyhedra www.georgehart.com: The Encyclopedia of Polyhedra
 VRML model
 Conway Notation for Polyhedra Try: "A6"

Призматоиды
Призматические многогранники